Rogozno può riferirsi a:
 Rogoźno – città polacca
 Rogóźno – comune polacco
 Rogozno (ted.: Willmersdorf) – frazione della città tedesca di Cottbus
 Rogozno (ted.: Roggosen) – frazione del comune tedesco di Neuhausen/Spree